Rezultati alpskega smučanja na XIX. zimskih olimpijskih igrah 2002.

Medalje

Moški

Smuk 
Tekmovanje v smuku je potekalo 10. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje v super veleslalomu je potekalo 16. februarja.

Kombinacija 
Tekomovanja v kombinaciji so potekala 13. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje v veleslalomu je potekalo 21. februarja.

Slalom 
Tekmovanje v slalomu je potekalo 23. februarja.

Ženske

Smuk
Tekmovanje v ženskem smuku je potekalo 12. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje v super veleslalomu je potekalo 17. februarja.

Kombinacija
Tekmovanje v ženski kombinaciji je potekalo 14. februarja.

Veleslalom
Tekmovanje v ženskem veleslalomu je potekalo 22. februarja.

Slalom 
Tekmovanje v ženskem slalomu je potekalo 20. februarja.

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002